Екатерина Динева, по мъж Оклева, е българска учителка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е в 1881 година леринското село Вощарани, тогава в Османската империя, днес Мелити, Гърция. Работи като учителка във Вощарани, Крушоради и Прекопана. Влиза във ВМОРО, докато е учителка в Дреновени в 1899 година и действа като организаторка, куриерка и секратарка на четите. На следната 1900 година преподава в Прекопана, къдо също развива революционна дейност. Става секретарка на ръководното тяло на ВМОРО във Вощарани. В периода, когато работи като учителка в Крушоради, в къщата на Динева се укриват много български революционери. В нейната къща отсяда четата на Ламбо Василев, когато се връща в Леринско. Като учителка в Прекопана подпомага четите легално, но е предадена и три месеца преди Илинденско-Преображенското въстание минава в нелегалност и става четник в четата на Тане Горничевски. През Илинденско-Преображенското въстание Екатерина Динева е в четата на Тане Стойчев.

След въстанието се изтегля в Свободна България. Женена е за прилепчанеца Йордан Оклев. Майка е на Владимир Оклев, деец на ВМРО. На 19 февруари 1943 година, като жителка на София, подава молба за българска народна пенсия, която е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Родени във Вощарани
Български учители
Деятелки на ВМОРО